A Brit Királyi Haditengerészet számos hajója viselte már a HMS Nelson nevet, Horatio Nelson tengernagy tiszteletére.

 Az első Nelson egy 1814-ben vízre bocsátott hajó volt
 A második Nelson egy 1876-ban vízre bocsátott páncélos cirkáló volt.
 A harmadik Nelson egy 1925-ben vízre bocsátott csatahajó volt.

 HMS Lord Nelson (1906), csatahajó
 USS Nelson (DD-623), amerikai Gleaves-osztályú romboló